Hortensia Duck (Engels: Hortense (Mc)Duck) is een personage uit de Duckstad-wereld. Ze is de moeder van de tweeling Donald Duck en Dumbella Duck, de zus van Dagobert Duck en Doortje Duck en de vrouw van Woerd Snater Duck.

Ze werd voor het eerst genoemd in de jaren 50 door Carl Barks, die een stamboom van de Duck-familie ontwierp. In 1977 verschenen Donald Ducks ouders voor het eerst in beeld in Donald Duck Writes A Book, een verhaal van Franco Lostaffa. Degene die Hortensia Duck moet zijn is hier te zien met een typisch années folles-kapsel uit de jaren 1920. Verder heeft vooral Keno Don Rosa Hortensia een belangrijke rol als stripfiguur gegeven, in de serie De jonge jaren van Oom Dagobert (1991-1994).

Achtergrond

Het onderstaande is een samenvatting van het verhaal zoals verteld door Don Rosa in de spin-offserie De jonge jaren van Oom Dagobert. Andere tekenaars hebben steeds hun eigen visie op Dagoberts levensloop, waarin Hortensia veelal geen rol speelt.

Ze werd in 1876 geboren in Glasgow, Schotland. Toen haar oudere broer naar de Verenigde Staten ging om geld te verdienen, was ze nog een klein meisje.

In 1902 ging ze samen met haar zus en broer naar Calisota, waar ze op de boerderij van Oma Duck Woerd Snater ontmoette. Hortensia en Woerd werden vanaf hun eerste kennismaking verliefd op elkaar, omdat hun temperamentvolle karakters zo op elkaar leken. Dagobert richtte in Duckstad zijn hoofdkantoor op, om van daaruit zijn zakenimperium te leiden. Het hoofdkantoor werd gevestigd op de plek waar Fort Duckburg stond. In het fort hadden de Jonge Woudlopers hun hoofdkwartier. Die waren er niet blij mee dat ze nu zonder hoofdkwartier zaten en schakelden de president van de Verenigde Staten, Theodore Roosevelt, in. Met zijn ruige ruiters, ondersteund door de marine, ging Roosevelt op pad. Hortensia wist de ruige ruiters met haar bezem te verjagen. Roosevelt zette alleen de strijd voort, maar toen bleek dat hij vroeger met Dagobert bevriend was geweest en ze sloten vrede. Dagobert kon zijn hoofdkwartier vestigen. De Jonge Woudlopers moesten daarentegen op zoek naar een nieuw hoofdkwartier.

In 1909 was ze samen met haar zus en broer in Afrika voor zaken. Daar stak haar broer een dorp van inheemse bewoners in brand om zo een stuk grond te kunnen kopen. De twee zussen waren zo teleurgesteld in hun broer dat ze besloten op eigen houtje terug te gaan naar Duckstad en Dagobert achter te laten. Terug in Duckstad trouwde Hortensia rond 1920 met Woerd en kreeg niet veel later een tweeling van hem.

In 1930 kwam Dagobert na een lange omzwerving eindelijk ook terug in Duckstad, waar de twee zussen samen met de rest van de familie hem in het geldpakhuis opwachtten. Dagobert had echter totaal geen aandacht meer voor zijn familie. Hortensia en Doortje waren zo verdrietig en boos dat ze hun broer opnieuw verlieten, nu naar eigen zeggen definitief. Of Hortensia en Dagobert hierna ooit nog contact hebben gehad, is niet bekend.

Stamboom

In andere talen 
 Deens: Hortensia von And
 Duits: Dortel Duck
 Engels: Hortense McDuck
 Fins: Hortensia MacAnkka
 Frans: Hortense Picsou
 Indonesisch: Hortensia Bebek
 Italiaans: Ortensia de' Paperoni
 Noors: Lillegull McDuck
 Pools: Hortensja McKwacz
 Spaans: Hortensia McPato
 Zweeds: Hortensia von Anka

Externe links
 COA Inducks-database
 Hortense McDuck., Wikia

Personage uit Donald Duck
Antropomorf personage
Fictieve eend